Klid obvykle označuje nepřítomnost činnosti, aktivity, pohybu.

 klid (fyzika) – druh fyzikálního pohybu
 duševní klid (poklid)
 Kladenská integrovaná doprava (KLID)
 klid zbraní – mír nebo příměří
 noční klid

Externí odkazy